Подстрелов:

 Подстрелов, Дмитрий Александрович (род. 1998) — белорусский футболист.
 Подстрелов, Илья (род. 1980) — российский музыкант.